Hamberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1514 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hamberg
Albin Hamberg (1875–1968), keramiker
Axel Hamberg (1863–1933), geograf
Emma Hamberg (född 1971), författare, illustratör, programledare, chefredaktör 
 Eva Hamberg (född 1944), teologisk forskare
Harald Hamberg (1891–1954), industriman
Hugo Hamberg (1847–1923),  meteorolog
Kenneth Hamberg (född 1945), serieskapare
Lars Hamberg (1930–1995), radioman
Lars Hamberg (författare) (1922–2005), finlandssvensk författare, översättare och kulturjournalist
Maria Hamberg (född 1954), författare
Nils Peter Hamberg (1815–1902), kemist
 Pehr Hamberg (1840–1920), bankman
Per Gustaf Hamberg (1913–1978), konsthistoriker
Per-Martin Hamberg (1912–1974), radioproducent
 Seved Hamberg (1936–2015), konstnär 
Svante Hamberg (1826–1912), grosshandlare, riksdagsman
Theodor Hamberg (1819–1854), missionär
 Ulla Hamberg (1918–1985), finländsk kemist

Källor

Svenska efternamn